Фінал Кубка Італії з футболу 1993 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1992—1993, в яких зустрічались «Рома» і «Торіно».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

1993 у футболі
1993 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу